Grande depressione – grave tracollo economico che sconvolse l'economia mondiale alla fine degli anni venti del XX secolo
 Grande depressione – crisi economica di fine XIX secolo
 La Grande Depressione – saggio di Murray N. Rothbard del 1963

Pagine correlate 
 Grande recessione